Le terme Landroche est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Patronyme

Toponymes 

 Chenal Landroche, un chenal situé sur la rive sud du lac Saint-Pierre, à Baie-du-Febvre, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada
 Rivière Landroche, un affluent du lac Saint-Pierre qui est traversé par le fleuve Saint-Laurent. La rivière Landroche coule dans la municipalité de Baie-du-Febvre, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Club de la Landroche, un club d'activités de plein air (chasse, pêche, plein-air, promenade, observations de la nature) situé dans la municipalité de Baie-du-Febvre, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.